Esterilización, en biología, medicina y veterinaria, puede referirse a:
 La esterilización, destrucción de todas las formas de vida microscópicas, incluidos virus y esporas.
 La esterilización ultravioleta, destrucción microbiana por medio de una luz ultravioleta.
 La esterilización, método por el cual se hace infecundo y estéril a un animal o a un humano.
 La esterilización tubárica o ligadura de trompas, método anticonceptivo femenino que consiste en la ligadura de las trompas de Falopio.
 La esterilización forzosa, aquella realizada sin conocimiento o contra la voluntad de las personas (generalmente mujeres). 

Además, en economía, puede hacer referencia a:
 La esterilización, operación de mercado abierto que lleva a cabo el banco central de un país, para neutralizar las posibles consecuencias adversas de las operaciones con divisas.